Chiriscus är ett släkte av kräftdjur. Chiriscus ingår i familjen Chaetiliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Chiriscus